Tanaka může znamenat: 

 Gó Tanaka (* 1983), japonský hokejový útočník
 Jasukazu Tanaka (* 1933), japonský fotbalista
 Kakuei Tanaka (1918–1993), japonský politik a premiér
 Kóiči Tanaka (* 1959), japonský vědec a držitel Nobelovy ceny za chemii 
 Makoto Tanaka (* 1975), japonský fotbalista
 Marcus Tulio Tanaka (* 1981), japonský fotbalista
 Min Tanaka (* 1945), japonský tanečník a herec
 Šúta Tanaka (* 2000), japonský sportovní lezec
 Raizó Tanaka (1892–1969), japonský viceadmirál